Singaraja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Singaraja (distriktshuvudort i Indonesien), Provinsi Bali, 
 Desa Singaraja, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar